Stępkowscy herbu Junosza – polski ród szlachecki
 Stępkowscy herbu Suchekomnaty – polski ród szlachecki